Crum Creek ist der name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Fließgewässer:
 Crum Creek (Hatchie River) im Tippah County, Mississippi 
 Crum Creek (Republican River) im Furnas County, Nebraska 
 Crum Creek (Cayadutta Creek) im Fulton County, New York 
 Crum Creek (Mohawk River, Herkimer County) im Herkimer County, New York 
 Crum Creek (Mohawk River, Montgomery County) im Fulton County und im Montgomery County, New York 
 Crum Creek (Delaware River) im Delaware County, Pennsylvania 

Orte:
 Crum Creek (New York) im Fulton County, New York